Монјумент има више значења:
 Монјумент (Нови Мексико)
 Монјумент (Пенсилванија)
 Монјумент (Колорадо)
 Монјумент (Орегон)